Kristen est à l'origine un prénom masculin qui est la version norvégienne, danoise ou bretonne du prénom Christian.

Patronyme 

 Josef Kristen (né en 1960), coureur cycliste sur piste allemand ;
 Marta Kristen (née en 1945), actrice américaine ;
 Maud Kristen (née en 1964), voyante.

Prénom

Cinéma 

 Kristen, film néerlandais de Mark Weistra sorti en 2015.

Articles connexes 
 Kristen ITC, une fonte de script décontractée
 
	

Prénom féminin
Prénom masculin
Prénom norvégien
Prénom danois
Prénom breton

en:Kristen